Ванја Кинг и Јарослава Шведова су браниле титулу.

Титулу су освојиле други носиоци Квјета Пешке и Катарина Среботник победивиши у финалу Забине Лизики и Саманту Стосур са 6:3, 6:1.

Носиоци 

 

  Ванја Кинг /  Јарослава Шведова (друго коло)
  Квјета Пешке /  Катарина Среботник Победнице
  Лизел Хубер /  Лиса Рејмонд (четвртфинале)
  Сања Мирза /  Јелена Веснина (полуфинале)
  Бетани Матек Сандс /  Меган Шонеси (друго коло)
  Нађа Петрова /  Анастасија Родионова (четвртфинале)
  Андреа Хлавачкова /  Луција Храдецка (прво коло)
  Пенг Шуај /  Џенг Ђе (четвртфинале)

<ol start=9>
 Јулија Гергес /  Марија Кириленко (прво коло)
 Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова Стрицова (треће коло)
 Марија Хосе Мартинез Санчез /  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
 Џан Јунгжан /  Моника Никулеску (друго коло)
 Данијела Хантухова /  Агњешка Радвањска (треће коло)
 Кара Блек /  Шахар Пер (треће коло)
 Џуанг Ђажунг /  Сје Сувеј (прво коло)
 Олга Говорцова /  Ала Кудрјавцева (друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Вимблдон 2011 — мушкарци појединачно
 Вимблдон 2011 — жене појединачно
 Вимблдон 2011 — мушки парови
 Вимблдон 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Резултати на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2011.